Jaramillo de la Fuente, municipi a la província de Burgos (Castella i Lleó)
 Jaramillo Quemado, municipi a la província de Burgos (Castella i Lleó)
 Bernardo Jaramillo Ossa (Manizales, 1955 - Bogotà, 1990), dirigent agrari, militant del Partit Comunista Colombià i president de la Unión Patriótica
 Julio Jaramillo (Guayaquil, 1935 – 1978), compositor i cantant equatorià